А́дамсонс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Адамсонс, Миервалдис (1910—1946) — гауптштурмфюрер Латышского добровольческого легиона СС. 
 Адамсонс, Эрик (1907—1946) — латвийский писатель.
 Адамсонс, Янис (род. 1956) — латвийский политик.

См. также 

 Адамсон